Libanotis coreana är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av Masao Kitagawa. Libanotis coreana ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
coreana